John Reynolds puede referirse a: 

 John Reynolds (1625-1657), militar inglés destacado en la guerra civil inglesa y en la guerra anglo-española de 1655-1660.
 John Reynolds (1788-1865), político estadounidense, gobernador de Illinois.
 John F. Reynolds (1823-1863), general estadounidense participante en la Guerra Civil Estadounidense.
 John Henry Reynolds (1874-1949), astrónomo británico.
 John Hamilton Reynolds (1923-2000), físico estadounidense.
 John C. Reynolds (n.1935), científico estadounidense.
 John Reynolds (1941-1966), actor estadounidense.
 John Stephen Reynolds (1963-) piloto de motociclismo británico.
 John Reynolds (2000-)Vacilon oriundo del Barrio Riber, Capital Federal. Amigo de Luquitas Cardo.